Дюби () — французская фамилия. Известные носители:

 Дюби, Жан Этьен (1798—1985 — швейцарский ботаник, миколог и теолог.
 Дюби, Жорж (1919—1996) — французский историк-медиевист.
 Дюби-Мюллер, Виржини (род. 1979) — французский политик.